Boykett ist der Familienname folgender Personen:

 Charles James Boykett (1871–1948), Sekretär des Eisenbahnkommissars der South Australian Railways
 David Boykett (1934–2016), australischer Ruderer, Olympiateilnehmer 1956 und 1964